Малик Арыктаевич Каюпов (также Кайыпов; ; род. 30 января 1956, Алма-Ата, КазССР, СССР) — советский и казахстанский учёный, доктор технических наук (1992), академик Национальной академии наук Казахстана (НАН) (2003).

Биография 
В 1979 году окончил Московский физико-технический институт, затем в 1982 году — аспирантуру Института сейсмологии АН Казахстана. С 1983 года — старший инженер, научный сотрудник, заведующий лабораторией Горнодобывающего института АН Казахстана.

Отец — Каюпов, Арыктай Каюпович.

Научная деятельность 
Разработал теорию оптимального проектирования подземных сооружений. Обосновал необходимость устранения напряжения в породе во время взрывного разрушения нагруженного массива. Лауреат премии Ленинского комсомола (1988), член консультационного совета по науке при Президенте РК.

В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оптимизация формы профиля и подкрепления отверстий в анизотропном теле в условиях плоской деформации», а в 1992 году — докторскую диссертацию.

Некоторые работы:
 Оптимальное проектирование протяженных подземных сооружений, А., 1986;
 Напряжения в породе во время взрывного разрушения нагруженного массива //VII Международный конгресс по механике горных пород, Роттердам, 1991.

Соавтор ряда патентов:
 Способ отбойки целиков
 Способ выемки пологопадающих и наклонных месторождений полезных ископаемых
 Способ разработки рудных месторождений
 Способ отбойки рудного массива
 Способ разработки сближенных пластов полезных ископаемых
 Анкерная крепь горных выработок
 Анкер для крепления горных выработок
 Способ определения параметров штангового крепления

Примечания

Ссылки 

Выпускники Московского физико-технического института